Keleş ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger 
 Can Keles (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Enes Keleş (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Eren Keleş (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Ergin Keleş (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Fatih Keleş (* 1989), türkischer Boxer
 Hakan Keleş (* 1972), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Kadir Keleş (* 1988), türkischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Keleş (Pazarcık), Ort in der Türkei an der Bagdadbahn

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname